Ге́нри Шо́у () — имя и фамилия в англоязычных странах. Известные носители:
  (1788—1857) — американский конгрессмен от штата Массачусетс, отец писателя Джоша Биллингса.   
  (1800—1873) — английский гравёр, рисовальщик, коллекционер и автор книг, специалист по искусству Средневековья.  
 Шоу, Генри (1800—1889) — американский предприниматель, филантроп и ботаник-любитель, основатель Ботанического сада Шоу (1859).
  (1812—1887) — английский таксидермист.
 Шоу, Генри (1818—1885) — американский писатель-юморист, публиковавшийся под псевдонимом Джош Биллингс. 
  (1819—1864) — американский конгрессмен от штата Северная Каролина, участник Гражданской войны со стороны конфедератов. 
  (1854—1932) — английский крикетист.